Em matemática, o inverso de Drazin, nomeado devido a Michael Drazin, é um tipo de inverso generalizado de uma matriz.

Considere-se A sendo uma matriz quadrada. O índice de A é o inteiro não negativo k tal que ordem(Ak+1)=ordem(Ak). O  inverso de Drazin de A é a única matriz X, a qual satisfaz

O inverso de Drazin de uma matriz de índice 1 é chamada grupo inverso.

Desenvolvimentos 
Um novo algoritmo foi apresentado para a determinação do inverso generalizado e do inverso de Drazin de uma matriz polinomial. Tal algoritmo é baseado na transformação de Fourier discreta e por este motivo é computacionalmente rápido em contraste a outros algoritmos conhecidos. Foi implementado na linguagem de programação Mathematica.

Referências 
 Drazin, M. P., Pseudo-inverses in associative rings and semigroups, The American Mathematical Monthly 65(1958)506-514 JSTOR 
 Bing Zheng and R. B. Bapat, Generalized inverse A(2)T,S and a rank equation, Applied Mathematics and Computation 155 (2004) 407-415 DOI 10.1016/S0096-3003(03)00786-0

Ligações externas 
 

Matrizes

de:Pseudoinverse#Ausgewählte weitere Versionen von verallgemeinerten Inversen